Bart Römer (Amsterdam, 20 augustus 1957) is een Nederlandse televisieproducent, toneelspeler, columnist en schrijver van hoorspelen en een kinderboek.

Römer is een zoon van de acteur Piet Römer (1928-2012) alsmede een broer van televisieproducent Paul Römer (1962), acteur Han Römer (1948) en acteur Peter Römer (1952). Hij speelde lange tijd toneel en schreef hoorspelen en columns. Tegenwoordig maakt en produceert hij televisieprogramma's. Hij was betrokken bij het bedenken van het concept dat later de televisieprogramma's Big Brother en De Gouden Kooi zou opleveren. Ook is hij docent bij verschillende mediaopleidingen. In april 2006 verscheen van hem het jeugdboek De veenheks. Hij speelde ook in de series Medisch Centrum West en Spijkerhoek. Sinds september 2012 is hij directeur van de Nederlandse Film en Televisie Academie. Bart Römer is getrouwd en heeft twee kinderen.

Stamboom van de artiestenfamilie Römer

Externe links
 Eigen website
 

Nederlands acteur
Nederlands columnist
Nederlands kinderboekenschrijver
Nederlands televisieproducent